Bundesrat – camera alta del parlamento austriaco
Bundesrat – camera alta del parlamento tedesco